O Campeonato Carioca Feminino de 1987 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Classificação 
O Nova Friburgo foi punido com a perda de 1 ponto.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1987
Basquetebol de 1987 no Brasil